Zeslandentoernooi 2019 (mannen), een Rugby union toernooi in 2019 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2019 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2019 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2019 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2019 voor teams onder 20.